Adolf Friedrich von Schack (Brüsewitz, 1815 - Roma, 1894), escriptor, erudit, arabista, mecenes i hispanista alemany 
 Schack August Steenberg Krogh o August Krogh (Grenaa, 1874 - Copenhaguen, 1949), metge i professor universitari danès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1920 
 Benedikt Schack (Mirotice, Bohèmia, 1758 - Munic, 1826), tenor i compositor alemany